JCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cheju Chu Ja Heliport (Corea del Sud)